Olympiade steht für:

 Olympiade, der vierjährige Zeitraum zwischen zwei Olympischen Spielen
 eine gängige Bezeichnung für Olympische Spiele

Davon abgeleitet werden verschiedene Großereignisse ebenfalls als Olympiade bezeichnet:

 Berufsolympiade, ein internationaler Wettkampf im Handwerk und Gewerbe
 Deutsche Mathematik-Olympiade, bundesweit durchgeführter Schülerwettbewerb in Deutschland im Fach Mathematik
 Internationale Chemieolympiade, internationaler Schülerwettbewerb über Chemie
 Internationale Linguistik-Olympiade, internationaler Schülerwettbewerb der Linguistik
 Internationale Mathematik-Olympiade, internationaler Schülerwettbewerb im Fach Mathematik
 Internationale Physikolympiade, internationaler Schülerwettbewerb zur Physik
 Schacholympiade, bedeutendster Mannschaftswettbewerb im Schach

Weiter tragen diese Bezeichnung:

 L’olimpiade (Metastasio), Opern-Libretto von Pietro Metastasio, vielfach vertont
 L’olimpiade (Vivaldi), Oper von Antonio Vivaldi (1734)
 L’olimpiade (Pergolesi), Oper von Giovanni Battista Pergolesi (1735)

Siehe auch:
 Olympiades (Métro Paris), Station der Pariser Métro